Nowosjolowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Nowosjolowo (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Nowosjolowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk  (ehemals Groß Rödersdorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Nowosjolowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk (ehemals Kurschehlen, 1938–1945 Siedlerfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Nowosjolowo (Kostroma, Parfenjewski), in der Oblast Kostroma, Parfenjewski rajon
 Nowosjolowo (Kostroma, Tschuchlomski), in der Oblast Kostroma, Tschuchlomski rajon
 Nowosjolowo (Krasnojarsk, Nowosjolowski), in der Region Krasnojarsk, Verwaltungszentrum des Nowosjolowski rajon
 Nowosjolowo (Krasnojarsk, Partisanski), in der Region Krasnojarsk, Partisanski rajon
 Nowosjolowo (Mari El), in der Republik Mari El
 Nowosjolowo (Moskau, Istrinski), in der Oblast Moskau, Istrinski rajon
 Nowosjolowo (Moskau, Woskressenski), in der Oblast Moskau, Woskressenski rajon
 Nowosjolowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nowosjolowo (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Nowosjolowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Nowosjolowo (Perm, Juswinski), in der Region Perm, Juswinski rajon
 Nowosjolowo (Perm, Karagaiski), in der Region Perm, Karagaiski rajon
 Nowosjolowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Nowosjolowo (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Nowosjolowo (Saratow), in der Oblast Saratow
 Nowosjolowo (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Nowosjolowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Nowosjolowo (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Nowosjolowo (Twer, Kalininski), in der Oblast Twer, Kalininski rajon
 Nowosjolowo (Twer, Kimrski), in der Oblast Twer, Kimrski rajon
 Nowosjolowo (Twer, Subzowski), in der Oblast Twer, Subzowski rajon
 Nowosjolowo (Wladimir, Kirschatschski), in der Oblast Wladimir, Kirschatschski rajon
 Nowosjolowo (Wladimir, Sobinski), in der Oblast Wladimir, Sobinski rajon
 Nowosjolowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki, Sarajewskoje), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Landgemeinde Sarajewskoje
 Nowosjolowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki, Schestakowskoje), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Landgemeinde Schestakowskoje
 Nowosjolowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki, Werchnejentalskoje), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Landgemeinde Werchnejentalskoje
 Nowosjolowo (Wologda, Welikoustjugski, Nischneschardengskoje), in der Oblast Wologda, Welikoustjugski rajon, Landgemeinde Nischneschardengskoje
 Nowosjolowo (Wologda, Welikoustjugski, Pokrowskoje), in der Oblast Wologda, Welikoustjugski rajon, Landgemeinde Pokrowskoje
 Nowosjolowo (Wologda, Wologodski), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon